Wörde steht für:

 Wörde (Hügel), eine erhöhte Hofstelle, ein anderes Wort für Warft, Wurt
 Wörde (Landwirtschaft), eine spezielle landwirtschaftliche Nutzfläche

Wörde bezeichnet:

 Wörde (Bergneustadt), ein Ortsteil von Bergneustadt, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Wörde (Gummersbach), ein Ortsteil von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Wört
 Wörth